Гран-при Сан-Паулу 2021 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 12 по 14 ноября 2021 года на трассе Интерлагос в Сан-Паулу.

В пятничной квалификации первым стал Макс Ферстаппен на Red Bull.

Спринт выиграл Валттери Боттас на Mercedes.

Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes, вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull, третьим — Валттери Боттас.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +15 °C, трасса +25…24 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:13,544
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Спринт 
Погода:  Небольшая облачность. Сухо. Воздух +17…16 °C, трасса +35…32 °C

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +23…22 °C, трасса +53…46 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Серхио Перес ( Red Bull) — 1:11,010, поставлен на 71 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|-
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт трассы Интерлагос

Гран-при Сан-Паулу
Спорт в Бразилии в 2021 году